Sudan – państwo w Afryce
 Sudan Południowy – państwo w Afryce
 Sudan – region geograficzny Afryki, położony na południe od Sahary
 Sudan Francuski – dawna nazwa Mali
 Sudan – miasto w USA, w stanie Teksas
 Sudan – wieś w Iranie, w Chuzestanie
 Sudan – ostatni samiec nosorożca białego północnego
 sudan – barwnik syntetyczny